Суганка — село в Еловском районе Пермского края.

География 
Через село протекают реки Иргиш и Барда.

Население 
Село Суганка, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, насчитывает 382 человека.

Инфраструктура 
 МОУ Суганская средняя школа.
 Колхоз им. Кирова
 Отделение почтовой связи

Примечания 

Населённые пункты Еловского района